Timocharis bezeichnet:

 Timocharis von Alexandria (* um 320 v. Chr.; † 260 v. Chr.), griechischer Astronom und Philosoph
 Timocharis (Mondkrater), ein nach dem Astronomen benannter Mondkrater